Condado de Bullock
Brachygalaxias bullocki — espécie de peixe

Pessoas 
 Anna Mae Bullock ou Tina Turner
Sandra Bullock

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos